R4: Ridge Racer Type 4 - Direct Audio é uma trilha sonora de jogo eletrônico composta para o R4: Ridge Racer Type 4 por Hiroshi Okubo. Foi lançada em 27 de Janeiro de 1999 e seus temas foram baseados em acid jazz, com performances da vocalista Kimara Lovelace. O sucesso rendeu a Okubo a continuidade das trilhas da série nas versões seguintes.

Tracklist
Urban Fragments
Turn the Page
On Your Way
Garage Talk
Spiral Ahead
Pearl Blue Soul
Naked Glow
Your Vibe
Lucid Rhythms
Thru
Silhovette Dance
Burnin Rubber
Revlimit Funk
Quiet Curves
Motor Species
Objective
Move Me
Ride
Movin in Circles
Parade
Epilogue
Ridge Racer
Ready to Roll!
Party's Over
Eat'em Up!

Álbuns de 1999
Trilhas sonoras de jogos eletrônicos
Ridge Racer